Cathedral Parkway – 110th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 Cathedral Parkway – 110th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line